

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 польська поетеса, журналістка Кароліна Кусек
 27 липня — український лікар-терапевт, громадська діячка, просвітянка Дарія Чубата (з дому — Кащишин)

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1940 у Тернопільській області

Примітки

Джерела 
 1940 //

Посилання